Людерс () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Людерс, Герхарт Клаус Фридрих (1920—1995) — немецкий физик-теоретик.
 Людерс, Давид (1710—1759) — русский художник 18 века
 Людерс, Карл Карлович (1815—1882) — российский генерал-майор, директор телеграфного управления.
 Людерс, Мария Элизабет (1878—1966) — немецкий политический деятель, член Немецкой демократической партии.
 Людерс, Пьер (род. 1970) — канадский бобслеист, олимпийский чемпион 1998 года.

См. также 
 Лидерс (фамилия)